

Населені пункти та їхні частини
 Вешхославіце — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Вежхославиці — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежхославиці — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежхославиці — село в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Вежхославиці — осада в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки